Чемпионат Исландии по футболу 1943 стал 32 чемпионатом страны по этому виду спорта. Чемпионом в 9-й раз стал «Валюр».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 1943 году
1943 год в Исландии